У фауні Еквадору відомо 62 види богомолів.

Chaeteessidae

Thespidae

Acanthopidae

Angelidae

Photinaidae

Liturgusidae

Mantidae

Див. також 
 Список богомолів Аргентини
 Список богомолів США

Примітки

Джерела 

 AAA Rondón, F Lombardo, LJ Jantsch. Checklist of the neotropical mantids (Insecta, Dictyoptera, Mantodea) . Biota colombiana 8 (2), 105-158, 2007

Комахи Південної Америки
Еквадор
Фауна Еквадору